John Calder »Jack« Marshall, kanadski hokejist, * 14. marec 1877, St.Vallier, Quebec, Kanada, † 7. avgust 1965. 

Igral je na položaju branilca za moštva Winnipeg Victorias, Montreal HC, Montreal Shamrocks, Montreal Wanderers in Toronto Blueshirts. Bil je prvi igralec vseh časov, ki je šestkrat osvojil Stanleyjev pokal. Prvega je osvojil leta 1901 z Winnipegom in se nato preselil v Montreal HC in z njim osvojil še dva pokala - v letih 1902 in 1903. Z moštvom Montreal Wanderers je osvojil še dva pokala, v letih 1907 in 1910. Svoj zadnji Stanleyjev pokal je osvojil kot igralec in kot direktor moštva Toronto Blueshirts, leta 1914. Leta 1965 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Igralska kariera
Rodil se je na jugovzhodnem koncu Quebec Cityja in se kmalu preselil v Montreal. Srednješolski hokej na ledu je igral za moštvo Pointe Charles, začenši z letom 1894. Leta 1898 mu je uspel preboj v članski amaterski hokej na ledu, ko je na zahodu oblekel dres moštva Winnipeg Victorias. Z Victoriasi je igral do leta 1901, ko je osvojil Stanleyjev pokal po izzivu proti moštvu Montreal Shamrocks. 

Po koncu sezone se je preselil nazaj domov in se pridružil moštvu Montreal Hockey Club. S klubom je Stanleyjev pokal osvojil leta 1902 in 1903, nato pa se kot nekateri soigralci preselil drugam, pridružil se je tedaj novemu moštvu Montreal Wanderers. Tam je ostal dve sezoni, dokler se ni preselil v Toronto, kjer je v sezoni 1905/06 na ekshibicijskih tekmah zaigral za novi Toronto Professionals. Leta 1906 se je vrnil v Montreal in postal del moštva Montreal Montagnards do njegovega razpada. Ko Montagnardsov ni bilo več, se je vnovič pridružil Wanderersom in z njimi osvojil naslov lige Eastern Canada Amateur Hockey Association, kot tudi Stanleyjev pokal. 

Po tisti sezoni pa se je spet preselil, tokrat v moštvo Montreal Shamrocks in tam igral dve sezoni, dokler se ni vrnil k Wanderersom za NHA sezono 1910. Wandererse je tisto sezono popeljal do še enega Stanleyjevega pokala, ki je bil, kot se je kasneje izkazalo, zadnji v klubski zgodovini. V moštvu je ostal do leta 1912 in zatem okrepil novo moštvo Toronto Blueshirts. Potem ko se je leta 1913 z mesta direktorja kluba umaknil Bruce Ridpath, je odgovornost prevzel Marshall sam, istočasno je še igral za moštvo. Leta 1914 je z moštvom osvojil nov Stanleyjev pokal. Skupaj je v Torontu igral tri sezone in se leta 1915 vrnil k Wanderersom, za katere je igral še nadaljnji dve sezoni. Upokojil se je leta 1917.

Pregled kariere

|-
| Winnipeg Victorias
| MHA
| 98/99
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Winnipeg Victorias
| MHA
| 99/00
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Winnipeg Victorias
| MHA
| 00/01
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Winnipeg Victorias
| Stanleyjev pokal
| 00/01
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
|
|-
| Montreal Hockey Club
| CAHL
| 01/02
|
| 8
| 11
| 0
| 11
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Hockey Club
| Stanleyjev pokal
| 01/02
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 3
| 2
| 0
| 2
| 
| 8
|-
| Montreal Hockey Club
| CAHL
| 02/03
|
| 2
| 8
| 0
| 8
|
| 3
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Hockey Club
| Stanleyjev pokal
| 02/03
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 7
| 0
| 7
| 
| 2
|-
| Montreal Wanderers
| FAHL
| 03/04
|
| 4
| 11
| 0
| 11
|
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Wanderers
| Stanleyjev pokal
| 03/04
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 1
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
|-
| Montreal Wanderers
| FAHL
| 04/05
|
| 8
| 17
| 0
| 17
|
| 9
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto Professional Hockey Club
| Ekshib.
| 05/06
|
| 8
| 17
| 0
| 17
|
| 9
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Montagnards
| FAHL
| 06/07
|
| 3
| 6
| 0
| 6
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Wanderers
| Stanleyjev pokal
| 06/07
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 1
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
|-
| Montreal Wanderers
| ECAHA
| 06/07
|
| 3
| 6
| 0
| 6
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Shamrocks
| ECAHA
| 07/08
|
| 9
| 20
| 0
| 20
|
| 13
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Shamrocks
| ECHA
| 08/09
|
| 12
| 10
| 0
| 10
|
| 14
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Wanderers
| NHA
| 09/10
|
| 12
| 2
| 0
| 2
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Wanderers
| Stanleyjev pokal
| 09/10
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Montreal Wanderers
| NHA
| 10/11
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Wanderers
| NHA
| 11/12
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto Blueshirts
| NHA
| 12/13
|
| 13
| 3
| 0
| 3
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto Blueshirts
| NHA
| 13/14
|
| 20
| 3
| 3
| 6
|
| 16
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Toronto Blueshirts
| Stanleyjev pokal
| 13/14
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| 
| 2
|-
| Toronto Blueshirts
| NHA
| 14/15
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Wanderers
| NHA
| 15/16
|
| 15
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Wanderers
| NHA
| 16/17
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 3
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 129
| bgcolor="#7FFF00" | 99
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 103
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 100
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
|}

Dosežki 
 Dosegel 6 zadetkov na tekmi proti Ottawi, 20. januar 1904
 Dvakrat dosegel 5 zadetkov na eni tekmi, obakrat proti Montrealu, 19. december 1908 in 8. februar 1909
 Dosegel 4 zadetke na tekmi proti Montreal Shamrocks, 19. februar 1907
 Osvojil Stanleyjev pokal, 1901, 1902, 1903, 1907, 1910 in 1914
 Sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL, 1965

Viri

Zunanje povezave
 
 
 

Kanadski hokejski centralni napadalci
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Hokejisti Winnipeg Victorias
Hokejisti Montreal Hockey Club
Hokejisti Montreal Wanderers
Hokejisti Toronto Professional Hockey Club
Hokejisti Montreal Montagnards
Hokejisti Montreal Shamrocks
Hokejisti Toronto Blueshirts